

Aviation 
 Airbus A319, un avion de ligne du constructeur européen Airbus.

Autoroutes 
  Autoroute française A319, projet d’autoroute reliant Langres à Vesoul.